Cet article contient une liste, ,  des animaux, .

Organisations de défense des animaux

Mouvements/Campagnes axé sur l'expérimentation animale

Groupes contre la mise à mort d'animaux à des fins de sport ou de divertissement 
 Alliance anti-corrida
 
 Comité radicalement anticorrida
 Hunt Saboteurs Association (HSA)

Groupes véganes et végétariens

Groupes axés sur les animaux d'élevage 
 
 L214
 Welfarm - Protection mondiale des animaux de ferme
 
 Direct Action Everywhere

Groupes de soutien aux activistes de la cause animale détenus pour leurs actions

Mouvements de résistance/campagnes/organisations

Mouvements/campagnes axées sur la chasse 
Abolissons la vénerie aujourd'hui (AVA)
 Hunt Saboteurs Association (HSA)

Mouvements/campagnes axées sur l'expérimentation animale

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des groupes de défense des animaux en France
 Liste des organisations opposées à la corrida
 Droits des animaux
 Bien-être animal
 Antispécisme
 Sentientisme
 Liste d'organisations environnementales
 Liste des conventions internationales relatives à la protection de l'animal
 Véganisme

Liste en rapport avec les animaux
Liste d'associations
Mouvement de libération animale

Association ou organisme lié aux animaux